Погорилко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Погорилко, Александр Сергеевич (род. 2000) — украинский легкоатлет, спринтер.
 Погорилко, Павел Ферапонтович (1869—1937) — украинский религиозный деятель и педагог.

См. также 
 Погорелко